Boleia ou carona

Geografia 
Carona (Bérgamo) — comuna da província de Bérgamo, região Lombardia, Itália
Carona (Tessino) — comuna do cantão Ticino, Suíça

Desambiguações de topônimos